Волков, Михаил Николаевич:
 Волков, Михаил Николаевич (1907—1991) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Волков, Михаил Николаевич (род. 1955) — заслуженный работник народного образования Республики Беларусь.